Посёлок и́мени Желя́бова (в просторечии — Желя́бово) — посёлок в Устюженском районе Вологодской области. Административный центр одноимённого сельского поселения.

Расположение 
Посёлок расположен на правом берегу Мологи напротив устья Чагодощи. На противоположном берегу находится деревня Лентьево. В километре от неё проходит трасса . 16 октября 2015 года был открыт однополосный мост через реку Молога у поселка имени Желябова.

Расстояние до районного центра Устюжны — 23 км.

История 
В 1841 году на месте современного посёлка имени Желябова была учреждена пристань Усть-Чагода (Усть-Чагодощенская), имевшая важное значение для Тихвинского водного пути.

В 1928 году на берегу Мологи была заложена судоверфь, получившая имя народовольца Желябова.

К 1941 году на верфи работало 420 человек. В годы Великой Отечественной войны на замену ушедшим на фронт были приняты рабочие, эвакуированные из Ленинградской и Новгородской областей, с верфи имени Дзержинского (оказавшейся в зоне подтопления в результате наполнения Рыбинского водохранилища) были привезены здания и сооружения для верфи и жилого фонда.

12 июня 1945 года населённый пункт при судоверфи получил статус рабочего посёлка и название «Рабочий посёлок имени Желябова».
10 февраля 2000 года постановлением губернатора Вологодской области посёлок городского типа преобразован в сельский населённый пункт.

1 января 2006 года было образовано городское поселение «посёлок имени Желябова», состоящее из одного посёлка. 26 февраля 2006 поселение получило статус сельского, а 11 января 2007 в его состав вошли близлежащие деревни Александрово-Марьино, Лычно, Оснополье, Селище, Чирец.

Экономика 
Основное предприятие посёлка имени Желябова — лесоперерабатывающий комбинат имени Желябова. Он был построен в 1928 году для нужд открытой тогда же верфи. Верфь была закрыта в конце XX века и комбинат переориентировался на производство пиломатериалов вместо товаров народного потребления глубокой переработки, которое предприятие производило ранее. Часть производственных мощностей расположена в деревне Лентьево на другом берегу Мологи. На данный момент производство на комбинате прекращено, оборудование утилизировано.

В посёлке работают общеобразовательная школа, детский сад, больница.

Население 

Население по данным переписи 2002 года — 1092 человека (468 мужчин, 624 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Знаменитые люди 
 Карташов Алексей Александрович . Восемнадцатилетним юношей ушел на фронт . Он был в числе тех, кому первым довелось форсировать Днепр .На лодке, под ураганным огнем вражеской артиллерии , Алексей Карташов повел телефонную связь через Днепр .На противоположном берегу завязался бой . То и дело осколками снарядов перебивало телефонный кабель . Отважный связист, рискуя жизнью, устранял обрывы . В ответственный момент боя телефонный аппарат замолчал . Тяжело раненный, истекая кровью , Алексей всетаки восстанавливал связь . Лишь в минуту затишья его отправили в госпиталь . Алексею Александровичу Карташову было посмертно присвоено зв. героя Советского Союза . Синицын, Виктор Павлович — советский и российский военный деятель, главнокомандующий войсками ПВО России, лауреат премии Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил (2012), «Заслуженный военный специалист Российской Федерации», почетный академик Академии Военных наук Российской Федерации, генерал-полковник.
 Десятов Анатолий Матвеевич, доктор технических наук. Родился в посёлке имени Желябова в 1939 году. После школы уехал в Москву и поступил в Институт Стали и Сплавов. Выдающийся специалист по обогащению медно-молибденовых руд. Автор многочисленных изобретений. Отец архитектора, генерального директора галереи Artplay Сергея Десятова и поэтессы Веры Павловой.

Памятники 
Революционеру Желябову, В. И. Ленину.

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Устюженского района
Бывшие посёлки городского типа Вологодской области
Упразднённые городские поселения Вологодской области
Городские поселения, упразднённые в 2006 году